Taormina peut désigner :
 Taormina, nom italien de la commune sicilienne de Taormine ;
 Pancrace de Taormina (mort en 98), l'un des saint Pancrace, évêque de Taormine et martyr ;
 Sheila Taormina (née en 1969), sportive américaine ;
 (46692) Taormina, un astéroïde ;
 Taormina, album (2006) et chanson de Jean-Louis Murat.

Voir aussi 
 Tristan Taormino (née en 1972), journaliste, féministe et réalisatrice américaine.